Partito Socialista Progressista – partito politico libanese
Partito Socialista Progressista d'Ucraina – partito politico ucraino
Partito Social Progressista – partito politico brasiliano
Partito del Progresso e del Socialismo – partito politico marocchino